L’Homme debout menaçant avec un bâton, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A59.

Il représente un homme debout, tenant de la main droite un bâton (T14?) qu'il lève dans son dos en signe de menace.

Notes et références

Bibliographie 

 .
 
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique